Jákup Pauli Gregoriussen (1932), Faeröers architect
Liffa Gregoriussen (1904-1992), Faeröers modeontwerpster en feministe, moeder van Jákup Pauli Gregoriussen